Bottom steht für:

 Bottom, bezeichnet im BDSM eine Person, die für die Dauer einer Spielszene (Session) oder innerhalb einer Beziehung die passive oder unterwürfige Rolle einnimmt
 Bottom (Fernsehserie), britische Sitcom
 das Zeichen ⊥ (), siehe Kontradiktion
 ein Elementarteilchen, siehe Quark (Physik)#Bottom-Quark

Bottom ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Bottom (* 1951), US-amerikanischer Gefangenengewerkschafter
 Arthur Bottom (1930–2012), englischer Fußballspieler
 Joe Bottom (* 1955), US-amerikanischer Schwimmer